Yashima también puede referirse a:

 Yashima (1897), un acorazado pre-dreadnought
 Batalla de Yashima, una importante batalla librada
 Yashima-ji, un templo